Чёрный Бор — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чёрный Бор — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Чёрный Бор — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Чёрный Бор — агрогородок в Быховском районе Могилёвской области.

См. также 
 Юодшиляй
 Чёрный бор (налог)